Reiskirchen ist der Name mehrerer Orte in Deutschland:

 Gemeinde Reiskirchen im Landkreis Gießen in Hessen
 Stadtteil der Kreisstadt Homburg im Saarland, siehe Reiskirchen (Homburg)
 Ortsteil der Gemeinde Hüttenberg im Lahn-Dill-Kreis in Hessen, siehe Reiskirchen (Hüttenberg)